Война́ на Украи́не — военные действия на территории современной Украины.

Российско-украинская война:
 Война в Донбассе (2014—2022)
 Вторжение России на Украину (с 2022)

См. также 
 Украинский фронт